La TNT+ est une offre satellitaire de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) en Outre-Mer par Canal+ Caraïbes et Canal+ Réunion.

Les deux opérateurs ont lancé l'offre TNT+ (ex-TNTSAT) le  aux Antilles et en Guyane et le  à la Réunion et à Mayotte.

Liste des chaines nationales disponibles 

 Canal+ (en clair)
 CNews
 TV5 Monde
 LCP
 Public Sénat
 France 2
 France 3
 France 4
 France 5
 France Ô
 France 24
 Arte

Les chaînes locales

Aux Antilles - Guyane 

 Télé Guadeloupe
 Télé Guyane
 Télé Martinique
 ATV
 Canal 10.

- A la Réunion et à Mayotte : 

 Télé Réunion
 Antenne Réunion
 Télé Kréol
 Canal Sakifo
 Canal Grand Raid.

Liste des radios disponibles en plus 
- Aux Antilles - Guyane : 

 Radio Guadeloupe
 RCI Guadeloupe
 Radio Martinique
 RCI Martinique
 Radio Guyane
 France Info 
 RFI

- A la Réunion et à Mayotte : 

 RFI
 RFM
 Fréquence Jazz
 Radio Réunion
 Le Mouv
 France Info

Chaîne de télévision numérique terrestre en France